Als Jocs Olímpics d'Estiu del 2000 celebrats a la ciutat de Sydney (Austràlia) es disputaren dues proves de triatló, una en categoria masculina i una altra en categoria femenina, sent la primera vegada que aquest esport formava part del programa olímpic. La competició es realitzà els dies 16 i 17 de setembre del 2000 en categoria femenina i masculina respectivament.

Aquest esport combina proves de natació (1.000 metres), ciclisme (40 quilòmetres en línia) i cursa a peu (10 quilòmetres).

Resum de medalles

Medaller

Resultats

Categoria masculina

Categoria femenina 

NF: No finalitzà la prova

Enllaços externs 

  www.olympic.org - Cercador olímpic
  www.sports-reference.com - Triatló 2000 

Esports als Jocs Olímpics d'Estiu de 2000
Triatló als Jocs Olímpics